Šolta (eiland), Kroatisch eiland
 Šolta (gemeente), gemeente in Kroatië op het gelijknamige eiland